Ел Алферез има више значења:

 Ел Алферез (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Алферез, Гранха (Нестлалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику